Broadford (Australië) - plaats in Australië
 Broadford (County Clare) - plaats in county Clare in Ierland
 Broadford (County Limerick) - plaats in county Limerick in Ierland
 Broadford (Schotland) - plaats op Skye in Schotland